La denominación M108 puede referirse a:
 Galaxia espiral M108
 Obús autopropulsado M108
 M-108, una carretera de la Comunidad de Madrid, España.